Clearco de Esparta — almirante e general espartano ao final da Guerra do Peloponeso
 Clearco de Soles — filósofo peripatético
 Clearco I de Heracleia Pôntica — tirano
 Clearco II de Heracleia Pôntica — filho do tirano Dionísio

Desambiguações de história